Varto (district), een Turks district in de provincie Muş
 Varto (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Varto